Il doppio maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Oliver Marach e Michal Mertiňák erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Marach ha fatto copia con Łukasz Kubot, ma ha perso in finale contro František Čermák e Mertinak.

Mertinak ha fatto coppia con Cermak e ha vinto la finale 4-6, 6-4, 10-7.

Teste di serie

  František Čermák /  Michal Mertiňák (campioni)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (finale)

  Travis Parrott /  Filip Polášek  (semifinali) 
  Paul Hanley /  Jordan Kerr  (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Abierto Mexicano Telcel 2009
ATP World Tour 2009